Лоуренс Кэздан (, род. 14 января 1949, Майами, Флорида, США) — американский сценарист, режиссёр и продюсер, обладатель премии «Сатурн» за лучший сценарий к фильму «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

Биография 
Родился 14 января 1949 года в Майами (Флорида), в семье Сильвии Сары Кэздан (в девичестве Ландау) и Кларенса Нормана Кэздана. Детство прошло в Западной Виргинии, где в 1966 году окончил среднюю школу. Далее учился в Мичиганскиом университете, который окончил со степенью магистра в области образования и изначально планировал карьеру в качестве преподавателя английского языка, но работу по специальности не нашёл и 5 лет работал рекламным копирайтером.

В кинобизнес Кэздан попал в середине 70-х, когда продал сценарий к фильму «Телохранитель» компании Warner Bros., первоначально главные роли предназначались Дайане Росс и Стиву МакКуину, но картина более 15 лет находилась в т. н. разработческом аду и наконец вышла на экраны в  году с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером в главных ролях.

В 1978 году Джордж Лукас пригласил Кэздана написать сценарий для фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (основанный на сюжете, написанном самим Лукасом и Филипом Кауфманом), а также помочь доработать собственный сценарий Лукаса к 5 эпизоду «Звёздных войн».

Как режиссёр, Кэздан дебютировал в кино в  году с эротическим триллером «Жар тела», который был очень высоко оценён критикой. Потом был режиссёром и сценаристом таких известных фильмов как «Большое разочарование» (1983), «Турист поневоле» (1988) и «Большой каньон» (1991), за эти фильмы был номинирован на «Оскар» как лучший сценарист, а фильм «Большой каньон» получил «Золотого медведя» — высшую награду Берлинского международного кинофестиваля.

Более поздние фильмы Кэздана, однако, уже не имели такой хорошей репутации, получая смешанные или отрицательные отзывы и проваливались в прокате. Наиболее известными критическими и коммерческими неудачами режиссёра являются «Уайетт Эрп» (1994) и «Ловец снов» (2003).

Семья 
С 28 ноября 1971 года женат на Мэг Кэздан (соавтор сценариев к фильмам мужа: «Большой каньон» и «Самый близкий друг», а также музыкальный редактор фильма «Большое разочарование»).
 Дети: Джейк Кэздан (род. 28 октября 1974) — сценарист и режиссёр (реж. работы: «Страна чудаков» (2001), «Очень плохая училка» (2011) и др.) и Джон Кэздан режиссёр и сценарист фильма «В стране женщин» (2007). Сыновья также играли эпизодические роли в фильмах отца («Большое разочарование», «Сильверадо», «Турист поневоле» и др.).

У Лоуренса есть брат Марк Кэздан, вместе с которым написали сценарий к фильму «Сильверадо».

Фильмография

Режиссёр, сценарист и продюсер 

Также Кэздан написал раннюю версию сценария для фильма Битва титанов (2010), однако его работа была впоследствии серьёзно переписана следующими сценаристами, поэтому в титры финального фильма его имя не попало.

Актёр

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Награды и номинации на сайте IMDb
 Lawrence Kasdan Biography

Выпускники Школы образования Мичиганского университета
Выпускники Средней школы Моргантауна
Лауреаты премии «Сатурн» за лучший сценарий